Оскра Харет Ортега Гатика (; ) — мексиканский футболист, защитник клуба «Америка».

Клубная карьера 
Ортега — воспитанник столичного клуба «Америка». В 2019 году в поединке Кубка Мексики против «Атлетико Сан-Луис» Харет дебютировал за основной состав. 19 января 2020 года в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал в мексиканской Примере.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Мексики Ортега выиграл юношеский чемпионат КОНКАКАФ в Панаме. На турнире он сыграл в матче против команды Коста-Рики.

В том же году Ортега принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он был запансым и на поле не вышел.

Достижения 
Международные

 Мексика (до 17)
 Юношеский чемпионат КОНКАКАФ — 2017

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Америка» Мехико